Osoby o tym nazwisku:
 Julian Musielak − polski matematyk
 Kazimierz Musielak − polski polityk, poseł na Sejm
 Michał Musielak − polski historyk i bioetyk
 Rafał Musielak − polski siatkarz
 Sławomir Musielak − polski żużlowiec
 Stanisław Musielak − polski literat i samorządowiec
 Tobiasz Musielak − polski żużlowiec,
 Walenty Musielak − polski piłkarz, olimpijczyk